RSR est un sigle qui peut faire référence à :
 la Radio suisse romande
 la revue Recherches de science religieuse
 matériel de Sapeur Pompier : la Remorque de Secours Routier
 la cryptomonnaie Reserve Rights